Ковенская:

 Ковенская — река в России, протекает по территории Ханты-Мансийского автономного округа.
 Ковенская, Этель Львовна (1927—2015) — российская и израильская актриса.

См. также 
 Ковенская губерния — одна из северо-западных губерний Российской империи.
 Ковенская крепость — русская крепость XIX века, система оборонительных сооружений, построенных в городе Ковно.